Villers (Loire)
 Villers (Vosges)
 Villers-Agron-Aiguizy
 Villers-Allerand
 Villers-au-Bois
 Villers-au-Flos
 Villers-au-Tertre
 Villers-aux-Bois
 Villers-aux-Érables
 Villers-aux-Nœuds
 Villers-aux-Vents
 Villers-Bocage
 Villers-Bocage
 Villers-Bouton
 Villers-Bretonneux
 Villers-Brûlin
 Villers-Buzon
 Villers-Campsart
 Villers-Canivet
 Villers-Carbonnel
 Villers-Cernay
 Villers-Châtel
 Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles
 Villers-Chief
 Villers-Cotterêts
 Villers-devant-Dun
 Villers-devant-le-Thour
 Villers-devant-Mouzon
 Villers-Écalles
 Villers-en-Argonne
 Villers-en-Arthies
 Villers-en-Cauchies
 Villers-en-Haye
 Villers-en-Ouche
 Villers-en-Prayères
 Villers-en-Vexin
 Villers-Farlay
 Villers-Faucon
 Villers-Franqueux
 Villers-Grélot
 Villers-Guislain
 Villers-Hélon
 Villers-la-Chèvre
 Villers-la-Combe
 Villers-la-Faye
 Villers-la-Montagne
 Villers-la-Ville
 Villers-le-Château
 Villers-le-Lac
 Villers-le-Rond
 Villers-les-Bois
 Villers-lès-Cagnicourt
 Villers-le-Sec
 Villers-le-Sec
 Villers-le-Sec
 Villers-le-Sec
 Villers-lès-Guise
 Villers-lès-Luxeuil
 Villers-lès-Mangiennes
 Villers-lès-Moivrons
 Villers-lès-Nancy
 Villers-les-Ormes
 Villers-les-Pots
 Villers-lès-Roye
 Villers-le-Tilleul
 Villers-le-Tourneur
 Villers-l'Hôpital
 Villers-Marmery
 Villers-Outréaux
 Villers-Pater
 Villers-Patras
 Villers-Plouich
 Villers-Pol
 Villers-Robert
 Villers-Rotin
 Villers-Saint-Barthélemy
 Villers-Saint-Christophe
 Villers-Saint-Frambourg
 Villers-Saint-Genest
 Villers-Saint-Martin
 Villers-Saint-Paul
 Villers-Saint-Sépulcre
 Villers-Semeuse
 Villers-Sire-Nicole
 Villers-Sir-Simon
 Villers-sous-Ailly
 Villers-sous-Chalamont
 Villers-sous-Châtillon
 Villers-sous-Foucarmont
 Villers-sous-Montrond
 Villers-sous-Pareid
 Villers-sous-Prény
 Villers-sous-Saint-Leu
 Villers-Stoncourt
 Villers-sur-Auchy
 Villers-sur-Authie
 Villers-sur-Bar
 Villers-sur-Bonnières
 Villers-sur-Coudun
 Villers-sur-Fère
 Villers-sur-le-Mont
 Villers-sur-le-Roule
 Villers-sur-Mer
 Villers-sur-Meuse
 Villers-sur-Nied
 Villers-sur-Port
 Villers-sur-Saulnot
 Villers-sur-Trie
 Villers-Tournelle
 Villers-Vaudey
 Villers-Vermont
 Villers-Vicomte